Подножка:

 Подножка — один из бросков в борьбе;
 Подножка — запрещённый приём во многих спортивных играх.
 Подножка — висячая ступенька (у вагонов, автомобилей, экипажей).
 Подножка мотоцикла, мопеда — то, куда ставит ноги водитель и пассажир во время движения.
 Подножка — деталь ткацкого станка для перемещения нитей основы вверх и вниз.